Ben Falcone ist der Name folgender Personen:

* Ben Falcone (Schauspieler) (Benjamin Scott Falcone; * 1973), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent 
 Ben Falcone (Rugbyspieler) (* 1988), italienischer Rugbyspieler 

Siehe auch:
 Ben Falconer (Benjamin Keith Falconer; * 1980), neuseeländisch-US-amerikanischer Biathlet und Skilangläufer